Варва́ринская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Варваринская улица — улица в Москве.
 В Санкт-Петербурге:
 Варваринская улица — улица в Выборгском районе.
  Варваринская улица — прежнее (1849—1923) название улицы Жукова.
 Варваринская улица — улица в Тольятти.

См. также 
 Варваринская